Die sechste Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1902/1903 statt.

Schweizer Meister wurde der FC Young Boys (heute: BSC Young Boys).

Modus 

Die Serie A und die Serie B wurde in drei regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Der Sieger jeder Gruppe qualifizierte sich für die jeweiligen Finalspiele. Der Sieger der Finalspiele der Serie A wird Schweizer Meister 1902/03.

Serie A

Gruppe Ost

Gruppe Zentral

Gruppe West

Finalspiele 

|}

Serie B

Gruppe Ost 

Der Latin FC Winterthur wurde disqualifiziert, der FC Fire Flies Zürich annullierte die Teilnahme.

Gruppe Zentral

Entscheidungsspiel 

|}

Gruppe West

Finalspiele 

|}

Serie C 
Young Boys Bern 3 wurde Sieger der Serie C.

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1903
Fußballsaison 1902/03